Albright Park ist der Name folgender Parkanlagen in den Vereinigten Staaten:

 Albright Park (Illinois), im DuPage County
 Albright Park (Kansas), im Cowley County
 Albright Park (Michigan), im Osceola County
 Albright Park (Nebraska), im Douglas County